Jouve ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Jouve (1846–nach 1899), französischer Maler, Bildhauer und Fotograf
Eugène Jouve (1813–1887), französischer Journalist und Kriegsberichterstatter
 Joseph Duval-Jouve (1810–1883), französischer Botaniker
 Paul Jouve (1878–1973), französischer Maler, Zeichner, Bildhauer und Illustrator
 Pierre Jean Jouve (1887–1976), französischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Richard Jouve (* 1994), französischer Skilangläufer
 Virginie Jouve (* 1983), französische Triathletin

Jouve steht für: 
 Jouve et Cie, ein ehemaliger französischer Automobilhersteller